Черепин Павел Сергеевич (; 30 сентября 1981, Киев, Украина) — украинский журналист, телекомментатор, раллийный штурман, вице-чемпион Украины по ралли 2010 года, вице-чемпион мира по ралли 2015 года в зачете WRC-2.

Карьера

Карьера вне автоспорта 
Карьера Павла Черепина с самого начала тесно связана со спортом. В период с 2001 по 2007 годы Павел работает ТВ-журналистом и комментатором, ведет программу «Наш футбол», комментирует матчи Лиги Чемпионов, чемпионатов Украины, Европы и мира по футболу на каналах «Интер», «Украина», «Первый национальный». В 2002 году создает проект ua-football, который становится одним из лидирующих спортивных онлайн-СМИ на Украине.

С 2005 по 2007 год Павел Черепин — директор по маркетингу Профессиональной Футбольной Лиги Украины. С 2008-го — бизнес-консультант в области спортивного маркетинга и онлайн-СМИ.

Любительское ралли 
Знакомство с автоспортом для Павла Черепина произошло, как и у многих украинских спортсменов, в любительском ралли. В 2007 и 2008 годах он принимает участие в отдельных этапах Кубка ФАУ по ралли на серийных автомобилях, выступая на собственной Subaru Impreza в роли первого пилота. Профессиональный же штурманский дебют Черепина произошёл на одном из самых популярных раллийных соревнований Украины, ралли «Ялта». Экипаж Геннадия Санченко и Павла Черепина преодолел всю дистанцию гонки, причём, по словам самого Павла, по ходу гонки они с пилотом несколько раз менялись местами, проезжая спецучастки поочередно то в пилотском кресле, то в штурманском. Однако это был не более, чем эксперимент; серьезная же карьера Черепина в ралли началась лишь тремя годами позже.

Профессиональное ралли

Чемпионат Украины по ралли 
Когда зимой 2010 года распался тандем Александра Салюка-младшего и Адриана Афтаназива, действующему чемпиону Украины по ралли срочно понадобился новый напарник. В поисках штурмана Салюк эпизодически выступает с Алексеем Мочановым (этап чемпионата мира, ралли Турции) и Иваном Германом (ралли «Буковина)», однако вскоре останавливается на сотрудничестве с Павлом Черепиным.

Первый старт экипажа заканчивается неудачей: незадолго до финиша ралли «Чумацкий Шлях» Mitsubishi Lancer Evo киевлян вылетает на бруствер и не может продолжить гонку. Однако эта неудача осталась единственной в сезоне 2010 года – вслед за ней экипаж выигрывает ралли «Мариуполь», «Галиция» и «Киевская Русь», и перед финальным этапом чемпионата претендует на высшие награды. В ралли «Ялта» Салюк и Черепин финишируют седьмыми; по числу набранных очков Салюк становится чемпионом Украины, а вот Черепину из-за пропущенного ралли «Буковина» не хватает нескольких баллов, и он становится вице-чемпионом в зачете штурманов.

В том же году экипаж в данном составе дебютирует и за границей, принимая участие в двух этапах чемпионата Латвии, а также в эстонском ралли «Сааремаа». По итогам ралли «Латвия» Салюк и Черепин занимают второе место в классе N4, и это по сей день остается лучшим результатом украинского экипажа в латвийских раллийных соревнованиях.

Следующий чемпионат Украины, в отличие от предыдущего, начинается для экипажа удачно – с убедительной победы в ралли «Чумацкий Шлях». Однако вскоре после этого Александр Салюк получает травму плеча во время игры в сквош, вследствие чего экипаж пропускает два следующих этапа чемпионата. После вынужденного перерыва Салюк с Черепиным стартуют в ралли «Киевская Русь», однако оно заканчивается досрочным сходом. В результате в итоговой турнирной таблице чемпионата Украины 2011 года Павел Черепин занимает лишь 10-ю позицию.

После этого большинство стартов Черепина приходится на зарубежные соревнования. В украинском ралли он появится лишь раз – с Алексеем Кикирешко на ралли «Галиция» 2012 года, где займет 4-е место в абсолютном зачете гонки.

Intercontinental Rally Challenge 
Короткой промежуточной стадией в карьере Павла Черепина была популярная серия Intercontinental Rally Challenge (IRC). В ней экипаж Салюка и Черепина стартовал дважды, причём на ралли Азорских Островов показал достаточно неплохой результат – 7-е место в абсолютном зачете. Однако после следующей гонки, проходившей на Канарах, экипаж принимает решения прекратить совместные выступления.

Чемпионат мира по ралли 
Дебют Павла Черепина в чемпионате мира по ралли состоялся в 2011 году в экипаже с Александром Салюком-младшим. В рамках выступления команды Mentos Ascania Racing в зачете Production WRC экипаж выступил на шести этапах в Швеции, Португалии, Финляндии, Австралии, Испании и Уэльсе. Лишь раз, на ралли Финляндии, Салюк с Черепиным не добрались до финиша, несколько раз перевернувшись через крышу после неудачного прыжка через трамплин. Наилучшим же результатом экипажа стало выступление на ралли Австралии, где украинский тандем занял восьмое место в абсолютном зачете ралли и третье – в зачете PWRC.

После окончания совместных выступлений с Салюком, Павел Черепин в течение двух лет лишь эпизодически принимает участие в этапах чемпионата мира. При этом его пилоты – Алексей Кикирешко (2012 год) и Алексей Тамразов (2013 год) – нечасто добиваются высоких результатов, в большинстве случаев заканчивая гонки досрочно. Единственным достойным упоминания результатом для Черепина в этот период становится 4-е место в зачете WRC 2 на ралли Акрополис, завоеванное вместе с Тамразовым.

Совсем по другому разворачиваются события с начала 2014 года, когда Черепин получает приглашение стать штурманом в экипаже украинского пилота Юрия Протасова. В первом же выступлении на этапе чемпионата мира, сложнейшем ралли Монте-Карло, Протасов и Черепин одерживают убедительную победу в зачете WRC 2. Через два месяца успех повторяется на ралли Мексики, и к середине сезона экипаж прочно входит в число фаворитов чемпионата. До предпоследней гонки сезона украинцы держатся в топ-тройке зачета WRC 2, однако на финальном этапе в Уэльме соперники, Нассер Аль-Аттия и Яри Кетомаа, оттесняют Протасова и Черепина на четвертую позицию в зачете.

Сезон-2015 Протасов и Черепин начинают на совершенно новом для них автомобиле – Citroen DS3 WRC, подготовленном командой D-Max Racing. Дебютная гонка в Монте-Карло складывается не лучшим образом, и уже на втором этапе в Швеции экипаж возвращается к более знакомому Ford Fiesta RS WRC. Шведская гонка приносит Юрию и Павлу знаковый результат: показав на шестом спецучастке лучшее время в абсолютном зачете, они становятся первым украинским экипажем, которому удалось добиться такого достижения.

На следующих этапах чемпионата, ралли Мексики и Аргентины, Протасов и Черепин вновь возвращаются к автомобилю Ford Fiesta RRC. В обоих случаях на их счету абсолютное большинство выигранных спецучастков, уверенное лидерство в классе – и финиш вне призовой тройки, вызванный техническими проблемами (перегрев двигателя в Мексике и поломка подвески в Аргентине). Успех приходит лишь на шестом этапе чемпионата в Италии, где экипаж наконец-то побеждает в зачете WRC 2, на 5,6 секунды опередив местного кумира Паоло Андреуччи. Воодушевленный успехом, украинский дуэт занимает призовые места в Финляндии (3-й в зачете WRC 2), Германии (3-й в классе RC2) и Австралии (2-й в зачете WRC 2), устанавливая таким образом рекордную для себя серию из четырёх подиумов подряд.

Окончание сезона у украинского экипажа выходит немного смазанным: в двух оставшихся зачетных гонках Протасову и Черепину удается набрать лишь 10 очков, полученных за пятое место в Каталонии. Однако и этого хватает, чтобы сезон 2015 года стал лучшим в карьере обоих спортсменов: по итогам года они становятся вице-чемпионами мира по ралли в зачете WRC 2.

Результаты в чемпионате мира

Зачет WRC

Зачет PWRC

Зачет WRC 2

Подиумы в WRC

Статистика и рекорды 

Павел Черепин является первым украинским штурманом, которому удалось выиграть отдельный спецучасток в абсолютном зачете этапа чемпионата мира – это произошло на шестом спецучастке ралли Швеции 2015 года.

Павел Черепин является единственным украинским штурманом, набиравшим очки в абсолютном зачете чемпионата мира. Он набирал зачетные очки в экипажах с двумя разными пилотами – Александром Салюком-младшим и Юрием Протасовым.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 Архив результатов ралли на ewrc-results.com
 Официальный сайт команды AT Rally
 Официальный сайт команды Ascania Racing 
 Bigmir.net
 Sport.ua
 Rally.ua
 Rally.in.ua

Автогонщики Украины
Пилоты WRC из Украины